Janhagel oder Jan Hagel ist 

 ein vorwiegend norddeutscher und niederländischer veralteter Ausdruck für den Pöbel, abgeleitet vom erfundenen Namen „Jan Hagel“, „Johann Hagel“ oder „Hans Hagel“, der in älterer Literatur noch ausgeschrieben wird
 der Name einer 1986 gegründeten nordhessischen Band, siehe Janhagel (Band)
 ein niederländisches Gebäck (rechteckige Plätzchen mit grobem Zucker und Mandeln), siehe Jan Hagel (Gebäck)